Rossau (Altmark), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Rossau (Saksen), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen